Enclusa: eina per a treballar els metalls.
 Enclusa (os): os de l'oïda de molts vertebrats.
 Cumulonimbe enclusa o cumulonimbus incus: un típus de núvol cumulonimbe amb forma d'enclusa